Gunpowder (angleška beseda za smodnik) je lahko:

 China gunpowder, vrsta zelenega čaja
 Gunpowder, reka v Združenih državah Amerike
 Gunpowder plot (slovensko Smodniška zarota), poskus skupine angleških rimokatolikov da bi izvedla atentat na protestantskega kralja Jakoba I.